SMURF2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 748 амінокислот, а молекулярна маса — 86 196.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Убіквітинлігази